Зинфандель (Zinfandel), или Примитиво (Primitivo) — сорт чёрного винограда, используемый для производства красных вин. До конца XX века преобладал в виноделии США. Служит основой для создания самых разнообразных вин — сухих, полусухих, полусладких, сладких, игристых.

С конца 1970-х годов большая часть урожая зинфанделя используется для производства полусладкого розового вина, именуемого . По состоянию на 2006 год в США розового вина производилось в шесть раз больше, чем красного вина из данного винограда.

История 
Относится к эколого-географической группе западноевропейских сортов винограда. В США носит название зинфандель, в Апулии — примитиво (что намекает на раннее созревание плодов), в Далмации (район Сплита) — црленак каштелански (Crljenak Kaštelanski).   

Тождество сортов «зинфандель» и «примитиво» было доказано ещё в 1972—1975 гг. Дженсис Робинсон сообщает, что благодаря генетическому исследованию в конце XX века удалось обнаружить центр геномного разнообразия сорта в районе хорватского Сплита, откуда, видимо, данный сорт винограда и был вывезен в Италию и в Америку. По данным Робинсон этот сорт был известен в Далмации с XV века под названием трибидраг, которое со временем практически вышло из употребления.

В Америке начала XIX века трибидраг ошибочно приняли за совершенно не похожий на него сорт  или (по-венгерски) Tzinifándli, который возделывается в окрестностях Вены; отсюда и произошло нынешнее американское название сорта.

Основные характеристики 
Сила роста лозы высокая. Лист средний, пятилопастный, глубоко прорезанный, лопасти листа часто перекрывают друг друга. У листьев частичное опушение на нижней поверхности. Гроздь крупная, конической формы. Ягоды мелкие, округлые, темно-фиолетовые, на коротких плодоножках. Одной из особенностей является неравномерное вызревание ягод. Обладает чрезвычайным сахаронакоплением, в условиях Калифорнии может накапливать до 30 % сахара. Урожайность этого сорта винограда, как правило, высока. Относится к сортам позднего периода созревания. Сорт средне устойчив против мильдью и оидиума. Неприхотлив в отношении почвы, но обилие тепла и солнца является важным для его выращивания.

Примечания

Ссылки 
 http://vinograd.info/sorta/vinnye/zinfandel.html